Гвінея — назва великого регіону на заході Африки, який омивається Гвінейською затокою. Топонім «Гвінея» присутній у назвах трьох країн цього регіону:

Держави Африки 
 Гвінейська Республіка — держава в Західній Африці.
 Гвінея-Бісау — держава в Західній Африці.
 Екваторіальна Гвінея — держава в Західній Африці.

Колишні європейські колонії 
 Британська Гвінея, також Британська Нова Гвінея — інша назва Території Папуа.
 Данська Гвінея, також Данський Золотий Берег — колишня колонія, сьогодні входить до держави Гана.
 Голландська Гвінея, також Голландський Золотий Берег, офіційна назва: Володіння Нідерландів на узбережжі Гвінеї — колишня колонія Нідерландів, , сьогодні входить до держави Гана.
 Голландська Гвінея, або Голландська Нова Гвінея, інша назва — Нідерландська Нова Гвінея — колишня колонія, сьогодні — індонезійська Папуа.
 Французька Гвінея, колишня колонія в Західній Африці, сьогодні Гвінея.
 Німецька Гвінея, інша назва колишньої колонії у Західній Африці, що об'єднувала Камерун та Того.
 Німецька Гвінея, або Німецька Нова Гвінея, колишня колонія, сьогодні — Папуа Нова Гвінея
 Португальська Гвінея, колишня колонія в Західній Африці, сьогодні — Гвінея-Бісау.
 Іспанська Гвінея, колишня колонія в Західній Африці, сьогодні — Екваторіальна Гвінея.

Нова Гвінея 
 Нова Гвінея — острів у Тихому океані.
 Папуа Нова Гвінея — держава в Океаніі.
 Західна Нова Гвінея — назва західної частини острова Нова Гвінея.
 Територія Нова Гвінея — мандатна територія під адмініструванням Австралії.

Див. також 
 Гаяна
 Гінея — англійська золота монета.
 Гвінейська свиня — див. морська свинка.
 Еміліо Гінея — іспанський ботанік.